En Pologne,  Sieniawa peut désigner :

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Sieniawa, village du powiat de Krosno,
 Sieniawa, gmina du powiat de Przeworsk,
 Sieniawa, ville du powiat de Przeworsk.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Sieniawa, village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Sieniawa, village.

dans la voïvodie de Lubusz
 Sieniawa, village.